

Patronyme
 Édouard-Henri Lucereau (1849-1880), explorateur français ;
 Patrice Lucereau (1889-1968) Général de brigade français.